Пуенте де Гвадалупе има више значења:

 Пуенте де Гвадалупе (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуенте де Гвадалупе (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуенте де Гвадалупе (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику